Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2004 (offiziell: Ford World Men’s Curling Championship 2004) war die 46. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 17. bis 25. April 2004 in der schwedischen Stadt Gävle im Gävlerinken veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Frankreich und Neuseeland ausgespielt. Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Deutschland erreichte zum vierten Mal das Endspiel der Herren-WM. Der Gegner war Gastgeber Schweden. Wie schon zuvor hatte das deutsche Team das Nachsehen und verlor knapp mit 6:7 Steinen nach zehn Ends. Schweden wurde zum fünften Mal Weltmeister.

Die Bronzemedaille ging nach Kanada, nach einem 9:3-Sieg gegen die Norweger.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
17. April 2004 13:30

Runde 2 
18. April 2004 08:00

Runde 3 
18. April 2004 16:00

Runde 4 
19. April 2004 08:30

Runde 5 
19. April 2004 19:00

Runde 6 
20. April 2004 14:00

Runde 7 
21. April 2004 08:30

Runde 8 
21. April 2004 19:00

Runde 9 
22. April 2004 13:00

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
24. April 2004 13:30

 Statistik

24. April 2004 13:30

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 
25. April 2004 11:00

 Statistik

Finale 
25. April 2004 15:00

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 2004
Sportveranstaltung in Gävle
Curling (Schweden)